Хвоздњице могу бити:

 Хвоздњице (Праг-запад), насељено мјесто у округу Праг-запад, Средњочешки крај, Чешка Република
 Хвоздњице (Храдец Кралове), насељено мјесто у округу Храдец Кралове, Краловехрадечки крај, Чешка Република